Лома дел Фаро има више значења:

 Лома дел Фаро (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома дел Фаро, Ел Точе (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику